Arvid Schenk (Rostock, Német Demokratikus Köztársaság, 1989. július 28. –) német labdarúgókapus.

További információk 
Arvid Schenk adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1989-ben született személyek
Rostockiak
Német labdarúgók
A Hansa Rostock labdarúgói
Az FC St. Pauli labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A Dundee labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek